Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Erste Bank Open 2015. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 500 qualifizierten sich vier Spieler im Einzel sowie eine Paarung im Doppel, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 14 Spieler im Einzel sowie 8 Doppelspieler an der Qualifikation teil, die vom 17. bis 18. Oktober 2015 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 158 kB)
 Turnierplan Qualifikation Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 85 kB)

ATP World Tour 2015
2015